Mississippi County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Mississippi County (Arkansas)
 Mississippi County (Missouri)